Лига чемпионов — крупнейшее соревнование гандбольных клубов Европы. Турнир, до сезона-1993/94 называвшийся Кубком европейских чемпионов, проводится под эгидой Европейской федерации гандбола (EHF) ежегодно с 1956 года для мужских команд и с 1961 года — для женских.

История 
1 сентября 1956 года VI конгресс Международной федерации гандбола (IHF), проходивший в Стокгольме, рассмотрел предложение федерации гандбола Франции о проведении ежегодных соревнований с участием мужских команд — чемпионов своих стран. Предложение французов было принято, приз для победителей Кубка европейских чемпионов учредила спортивная газета L'Équipe.

В первом розыгрыше Кубка участвовали 12 команд, представлявших крупные города Европы. Финал с участием гандболистов Праги и чемпионом Швеции из Эребру состоялся 9 марта 1957 года в Париже и принёс победу команде Праги — 21:13, ставшей первой победительницей турнира.

Со следующего розыгрыша в турнире стали участвовать только клубные команды — чемпионы своих стран. До 1966 года организатором финалов была французская федерация, все решающие матчи проводились в Париже, за исключением 1965 года, когда финал проходил в Лионе.

В 1958, 1961, 1964 и 1969 годах в связи с проведением чемпионатов мира розыгрыш Кубка не проводился.

С 1967 года заботы по проведению заключительных матчей Кубка европейских чемпионов взяла на себя Федерация гандбола ФРГ. Решающие игры Кубка 7 раз проходили в Дортмунде, а также во Франкфурте-на-Майне (1968) и Зиндельфингене (1977). С сезона-1978/79 все игры плей-офф проводятся командами на своём поле и на поле соперника, с сезона-2009/10 решающие матчи проходят в формате «Финала четырёх».

В мужских турнирах исторически доминируют германские клубы (19 побед), к которым с сезона 1989/90 годов «присоединились» испанские (14 побед и 11 финалов, причём только один финал до этого).

В 1960 году на VIII конгрессе IHF в было принято предложение редакции журнала «Старт» (Братислава) и федерации гандбола Чехословакии о проведении розыгрыша Кубка европейских чемпионов среди женских команд. Первый турнир с участием 8 команд состоялся в 1961 году. Наиболее титулованным женским клубом Европы является киевский «Спартак», одержавший 13 побед.

С 1993 года соревнования ведущих европейских команд проходят в формате Лиги чемпионов.

Финалы мужского турнира

Финалы женского турнира

Ссылки 
 Сайт гандбольной Лиги чемпионов
 Сайт EHF

Соревнования по гандболу